Чемпионат Росмалена на травяных кортах (с 2013 года, по спонсорским соображениям, также известен как Topshelf Open, с 2016 года Ricoh Open) — профессиональный теннисный турнир, проводимый в начале лета в Хертогенбосе (Нидерланды) на травяных кортах местного Autotron convention center. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 725 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар; а женский — к серии WTA 250 с призовым фондом около 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Мужской турнир в Росмалене проходит с 1990 года — с момента основания основания основного тура ATP, дополнив прежде существовавшую июньскую травяную серию. В 1996 года к мужским соревнованиям добавились женские, ставшие проводиться под эгидой WTA. На всём протяжении существования турнира он относился к базовым категории обеих серий — ATP World / ATP International / ATP 250 и WTA III Tier / WTA International.

Мужской турнир с 1990 года проводился на первой неделе травяной серии, а с 1997 года был сдвинут на вторую неделю, где за год до этого был впервые проведён женский приз. В 2015 году травяная серия была расширена до трёх недель и нидерландский турнир вновь вернулся на первую неделю сезона.

Победители и финалисты
Рекордсменами турнира в Хертогенбосе по количеству титулов являются чехи Мартин Дамм и Цирил Сук, по пять раз выигрывавшие его в парном разряде, из них четыре раза вместе. В одиночном разряде три раза подряд (в 1998—2000 годах) первенствовал Патрик Рафтер. Также три раза побеждал в одиночном турнире Николя Маю (в 2013, 2015-16 годах). По два раза турнир в одиночном разряде среди женщин выигрывали Жюстин Энен, таиландка Тамарин Танасугарн и американка Коко Вандевеге, а румынка Руксандра Драгомир, чешка Клара Закопалова, итальянка Роберта Винчи и хозяйка соревнований Михаэлла Крайчек по одному разу побеждали в одиночном разряде и в парах.

Финалы турнира

Одиночный разряд

Парный разряд

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 Профиль турнира на сайте WTA

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1990 года